Hondo pode referir-se a:
Hondo - western com John Wayne.
Hondo, cidade norte-americana, no estado do Texas.
Hondo, cidade japonesa na província de Kumamoto.
A alcunha de John Havlicek, jogador dos Boston Celtics.
Um empresa produtora de guitarras.

Desambiguação